Eine Bombarde (französisch) steht für:

 Bombarde (Geschütz), ein Pulvergeschütz im Spätmittelalter
 Bombarde (Schiffstyp), ein Segelschiffstyp

Musik:
 Pommer, auch Bombarde genannt, ein Musikinstrument der Renaissance
 Bombarde (bretonisches Musikinstrument), ein in der Volksmusik der Bretagne verwendetes Blasinstrument
 Bombarde (Orgel), ein Orgelregister

Siehe auch:
 Bombarda